Алекса́ндр Петро́вич Его́ров
 Егоров, Александр Петрович (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Александр Петрович (1956—1993) — русский поэт, переводчик и журналист, обозреватель.